The International kan syfta på:

 The International (golf) – en golftävling på PGA-touren
 The International (Dota 2) – en tävling som arrangeras årligen sedan 2011 för Dota 2 spelare
 The International 2013
 The International 2014
 The International 2015
 The International 2016
 The International 2017
 The International 2018
 The International 2019
 The International (film) – en film av Tom Tykwer från 2009
 The International Golf Club – en golfklubb i Bolton, Massachusetts i USA
 The (International) Noise Conspiracy – ett svenskt rockband bildat i Umeå 1998